Janneman Robinson, een personage uit het verhaal Winnie de Poeh
Christopher Robin (film), een Amerikaanse film uit 2018, geregisseerd door Marc Forster